Le Chant du départ est un chant révolutionnaire et un hymne de guerre, écrit en 1794.
 Le Chant du départ est un film grec de Filopímin Fínos (1939).
 Le Chant du départ est un film de Pascal Aubier (1975).